Krzemienica (Łódź), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Łódź
 Krzemienica (Pommeren), een plaats in het Poolse district Słupski, woiwodschap Pommeren
 Krzemienica (powiat Łańcucki), een plaats in het Poolse district Łańcucki, woiwodschap Subkarpaten
 Krzemienica (powiat Mielecki), een plaats in het Poolse district Mielecki, woiwodschap Subkarpaten